A női 10 méteres toronyugrást a 2009-es úszó-világbajnokságon július 17-én és 18-án rendezték meg. Előbb a selejtezőt, majd másnap az elődöntőt és a döntőt.

Érmesek

Eredmények
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Források
Rajtlista 
Selejtező 
Elődöntő 
Döntő

N10